Pseudoneottiospora är ett släkte av svampar. Pseudoneottiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoneottiospora